DeLuna ist der Familienname folgender Personen:

 Carl DeLuna (1927–2008), US-amerikanischer Mobster
 Kat DeLuna (* 1987), US-amerikanische R&B- und Dancehall-Sängerin

Siehe auch:
 Luna (Name)